Phantasmagoria – gra komputerowa
 Phantasmagoria – album grupy Limbonic Art
 Phantasmagoria – album grupy Jairo Guedes
 Phantasmagoria – japoński zespół muzyczny z nurtu visual kei

Zobacz też 
 Fantasmagoria